La soprassata è un salume originario della Toscana.

Viene prodotto con gli scarti più poveri del maiale, soprattutto della testa.

Voci correlate
Soppressata

Altri progetti

Collegamenti esterni
http://www.agraria.org/prodottitipici/soprassata.htm
http://www.coquinaria.it/archivio/regioni/toscana/salumi.html

Salumi di maiale
Salumi italiani